Yösöndzüyl kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Jesöndzüjl, distrikt, Övörchangaj, 
 Yösöndzüyl (distrikt i Mongoliet), Övörchangaj, 

Robotskapade Mongolietförgreningar